Das abchasische Alphabet ist eine Erweiterung des kyrillischen Alphabets zur Schreibung der abchasischen Sprache.

Es existiert seit 1862. Es wurde von Baron Peter von Uslar entwickelt und bestand ursprünglich aus 37 kyrillischen Buchstaben. 1905 wurde ein kyrillisches Alphabet mit 55 Buchstaben benutzt. Nikolai Marr entwickelte ein lateinisches Alphabet mit 75 Buchstaben, das von 1926 bis 1928 benutzt wurde, das anschließend von einem auf anderer Basis erweiterten lateinschriftlichen Alphabet abgelöst wurde. 1937 wurde während der Zeit des Stalinismus die georgische Schrift für das Abchasische eingeführt. Nach Stalins Tod erfolgte die Wiedereinführung des kyrillischen Alphabets, das bis heute verwendet wird.

Lateinschriftliches Alphabet 1926–1928

Lateinschriftliches Alphabet 1928–1938

Literatur

Einzelnachweise 

Alphabet
Abchasische Sprache